Adaptacja – doskonaląca zmiana w celu przystosowania.
 adaptacja (biologia)
 adaptacja (psychologia)
 adaptacja sensoryczna
 adaptacja (socjologia)
 adaptacja (architektura)
 adaptacja (sztuka)
 adaptacja filmowa
 Adaptacja – film z 2002 roku w reżyserii Spike’a Jonze’a z Nicolasem Cage’em w roli głównej
 Adaptacja (zespół muzyczny)

Zobacz też